1208 км, 1208-й киломе́тр — топоним в России.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 Дома 1208 км — хутор в Балезинском районе Удмуртии.
 1208 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога (Самарская область). Код 647457
 1208 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Самарская область). Код 810531